Переривчастість (; , ) – якість мати не безперервну зміну параметра. Термін зустрічається в математиці, геології. 

Приклад 1. - П. за товщиною пласта; проміжки, прогалини; бути дискретним, не суцільним; розвиватися чи відбуватися із перервами, зупинками через невеликі проміжки часу. 

Приклад 2. – переривчастість продуктивного нафтового пласта.

Див. також
 функція
 пласт

Література